Koenders ist der Familienname folgender Personen:

 Axel Koenders (* 1959), niederländischer Triathlet
 Bert Koenders (* 1958), niederländischer Politiker der Partij van de Arbeid
 Milano Koenders (* 1986), niederländischer Fußballspieler